Доро́нино — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Верх-Унинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 189 м над уровнем моря.

Улицы:
 Заречная
 Ключевая

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 43 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района